Bogislau IX (nascido após 1405 – 7 de dezembro de 1446), foi um Duque da Pomerânia, na Pomerânia-Slupsk, cuja residência era Stargard. Seu primo de primeiro grau, Érico da Pomerânia, tentou, em vão, que ele o reconhecesse como seu herdeiro da União de Kalmar.

Bogislau era filho de Bogislau VIII, Duque da Pomerânia, e Sofia da Holsácia. 

Durante a Guerra Polaco–Teutônica (1431-1435), Bogislau se opôs aos Cavaleiros Teutônicos e apoiou o Reino da Polônia. Posteriormente, ele esteve envolvido em lutas relacionadas com os Bispos da Pomerânia.

Bogislau IX foi sucedido por seu primo, Érico da Pomerânia.

Casamento e descendência 
No dia 24 de junho de 1432, ele casou-se com Maria da Mazóvia, filha de Siemovit IV, Duque da Mazóvia, e Alexandra da Lituânia, na Posnânia, Eles tiveram as filhas.:

 Sofia da Pomerânia (1435 – 24 de agosto de 1497), casou com Érico II, Duque da Pomerânia.
 Alexandra da Pomerânia (nascida por volta de 1437 – 17 de outubro de 1451), noiva de Alberto III Aquiles, Margrave de Brandemburgo, em 1446. 
 Filha de nome desconhecido (nascida antes 30 de novembro de 1449 - morta prematuramente).

Ancestrais

Veja também 

 Duques da Pomerânia
 Pomerânia durante a Idade Média Tardia
 Ducado da Pomerânia
 Partições do Ducado da Pomerânia
 Pomerânia-Stolp
 Casa da Pomerânia

Mortos em 1446
Nascidos no século XV
Príncipes da Suécia
Casa de Grifo